Бирвета (, ), в верхнем течении Канчёгина — река в Витебской области Белоруссии и Литве, правый приток реки Дисны.

Длина реки — 34 км (31 км из них по территории Литвы), площадь водосборного бассейна — 1600 км², среднегодовой расход воды в устье — 10,4 м³/с. Исток реки — озеро Эрзветас, по территории Белоруссии протекает по Полоцкой низменности, где впадает в Дисну. Генеральное направление течения — восток.

Главный приток — река Мяделка (50 км), в бассейне которой находятся Мядельские озёра. Притоки — Свила, Камоя. В бассейне реки озеро Свирус (сток в Бирвету через реку Камайка).

Впадает в Дисну около агрогородка Козяны.

Название Бирвета объясняется от финно-угорских слов бира — «река» и вит — «вода».

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Дисны
Реки Поставского района
Реки Утенского уезда
Реки Браславского района
Реки Игналинского района